L'edizione 1966-67 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Johan Cruijff (), con 33 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1966-67.
 Elinkwijk e Willem II retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
Campionato olandese di calcio